Lillemor Erlander – economista, teologa, sacerdote e politica svedese
 Sven Erlander – matematico svedese
 Tage Erlander – politico svedese